Lissac puede referirse a: 

 Lissac, comuna francesa situada en Ariège.
 Lissac, comuna francesa situada en Alto Loira.